Cilacap kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cilacap, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Cilacap, kabupaten, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar